Porozowo − wieś w rosyjskim obwodzie archangielskim
 Porozowo − wieś w rosyjskim obwodzie wołogodzkim
 Porozowo − wieś w rosyjskim obwodzie iwanowskim
 Porozowo − wieś w rosyjskim kraju permskim
 Porozowo − wieś w rosyjskiej Udmurcji

Zobacz też:
 Porozów